Area P.I.P. ima više značenja:
 Area P.I.P., Cosenza
 Area P.I.P., Lecce